Stefan Wachter ist der Name folgender Personen:

* Stefan Wachter (Politiker, 1881) (auch Stephan Wachter; 1881–1963), liechtensteinischer Politiker (VP) 
 Stefan Wachter (Politiker, 1910) (1910–2006), liechtensteinischer Politiker (FBP) 
 Stefan Wachter (Fußballspieler) (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Stefan Wachter (Bauingenieur) (* 1975), deutscher Bauingenieur 

Siehe auch:
 Stefan Wächter